Анье́р () — название нескольких коммун во Франции и Швейцарии:

 Аньер (Па-де-Кале) — в департаменте Па-де-Кале.
 Аньер-ан-Бессен — в департаменте Нижняя Нормандия.
 Аньер-ан-Деволюи — в департаменте Верхние Альпы.
 Аньер-ан-Монтань — в департаменте Кот-д’Ор.
 Аньер-ла-Жиро — в департаменте Приморская Шаранта.
 Аньер-ле-Дижон — в департаменте Кот-д’Ор.
 Аньер-сюр-Сен — в департаменте О-де-Сен.
 Аньер-сюр-Сон — в департаменте Эн.
 Аньер-сюр-Уаз — в департаменте Валь-д’Уаз.
 Аньер (Швейцария) — в кантоне Женева (Швейцария).
 Аньер (Индонезия) — город в Индонезии.